Ричард Иан Райт (; род. 5 ноября 1977 года, Испуич) — английский футболист, вратарь. Выступал за сборную Англии.

Клубная карьера

«Ипсвич Таун» 
Ричард — воспитанник клуба «Ипсвич Таун». Он дебютировал за этот клуб в мае 1995 года в матче с «Ковентри Сити» (2-0). Ричард сыграл важную роль в выходе своей команды в Премьер-лигу и блестяще проявил себя в серии послематчевых пенальти в матче плей-офф с «Барнсли». Всего с 1995 по 2001 год он провёл 298 матчей за «Ипсвич Таун» во всех турнирах.

«Арсенал» 
Ричард перешёл в лондонский «Арсенал» в июле 2001 года. Сумма трансфера составила шесть миллионов фунтов стерлингов. Он подписал с клубом пятилетний контракт. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер видел в Райте преемника голкипера-ветерана Дэвида Симэна (на тот момент в клубе был ещё один вратарь, Алекс Маннингер, но он был отдан в аренду «Фиорентине», так как не планировался в основной состав команды). 29 сентября 2001 года он дебютировал за свой новый клуб в матче с «Дерби Каунти». В целом Ричард провёл неудачный сезон. Он забил гол в свои ворота в матче с «Чарльтоном», а затем получил травму в игре Лиги чемпионов с «Депортиво». С тех пор Райт стал третьим вратарём «Арсенала» после Дэвида Симэна и молодого Стюарта Тейлора и выступал только в Кубке Англии, хотя в победном для «Арсенала» финале сыграл Симэн. Свой последний матч за лондонский клуб он сыграл в последнем матче сезона 2001/02 против «Эвертона» и был заменён на 85-й минуте Стюартом Тейлором. Всего Ричард сыграл за «Арсенал» двадцать два матча во всех турнирах.

«Эвертон» 
Ричард начинал в «Эвертоне» основным вратарём, но из-за обильного количества травм, включая падение с чердака, угодил в запас. Он был вынужден довольствоваться ролью дублёра ветерана Найджела Мартина. В течение сезона 2005/06 его конкурент боролся с травмой, но Ричард не использовал свой шанс, получив повреждение лодыжки на разминке перед матчем против «Челси». Это была вторая странная травма Райта, первую он получил во время падения с чердака тремя годами ранее. Ричард быстро оправился от травмы и неплохо провёл заключительный отрезок сезона. Несмотря на уход из клуба Найджела Мартина, Ричард провёл сезон 2006/07 на скамейке запасных, находясь в тени Тима Ховарда.

«Вест Хэм» и аренда в «Саутгемптон» 
Ричард покинул «Эвертон» в конце сезона 2006/07 и присоединился к «Вест Хэму», в составе которого так и не сыграл ни одного матча. 20 марта 2008 года он перешёл в «Саутгемптон», потерявший трёх вратарей из-за травм, на правах аренды сроком на один месяц. Ричард дебютировал в составе этой команды 22 марта в матче с «Ковентри Сити». 18 апреля его аренда была продлена, и голкипер остался в стане «святых» до конца сезона 2007/08.

Возвращение в «Ипсвич» 
21 июля 2008 года Ричард вернулся в родной «Ипсвич Таун», подписав с клубом двухлетний контракт. Свой трёхсотый матч за клуб он провёл 23 сентября против «Уигана». Его прекрасная игра в составе родного клуба сделала его ключевым игроком команды. 1 декабря 2009 года Райт получил травму колена в матче с «Кардифф Сити». В конце сезона 2008/09 он покинул клуб.

«Шеффилд Юнайтед» 
В сентябре 2010 года Ричард перешёл в «Шеффилд Юнайтед» на правах свободного агента. Райт в основном лечился от травм и провёл только два матча чемпионата, по ходу которых он получил свои травмы. Его контракт с «Шеффилд Юнайтед» был расторгнут по обоюдному согласию в апреле 2011 года.

Очередное возвращение в «Ипсвич» 
23 ноября 2011 года Ричард снова вернулся в «Ипсвич Таун». Незадолго до подписания контракта он заявил, что очень хочет вернуться в свой родной клуб. Ричард провёл всего один матч чемпионата с «Редингом».

«Престон» 
1 июля 2012 года Ричард перебрался в «Престон Норт Энд», но провёл в клубе лишь одну неделю предсезонной подготовки из-за тоски по семье. Позднее он проходил просмотр в клубе «Колчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» 
30 августа 2012 года Ричард перешёл на правах свободного агента в «Манчестер Сити». Его взяли в качестве замены покинувшего клуб фарерца Гуннара Нильсена. На поле Райт появился всего один раз, в товарищеском матче с «Челси», где отыграл один тайм.

Карьера в сборной 
Ричард провёл два матча за сборную Англии. За неё он дебютировал в 2000 году в товарищеском матче против сборной Мальты. В этом матче Ричард пропустил гол с первого пенальти, но взял второй, а англичане победили со счётом 2:1. На Евро-2000 он был третьим вратарём сборной Англии после Дэвида Симэна и Найджела Мартина. Свой второй матч за сборную Ричард провёл в 2001 году, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Нидерландов. С 2003 года он не вызывался в сборную Англии.

Достижения 
 Арсенал
 Чемпион Англии: 2001/02
 Обладатель Кубка Англии: 2002

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Манчестер Сити» 
 
 Профиль на thefa.com
 Профиль на ESPNSoccernet.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»